Nemnich ist der Familienname von

 Otto Nemnich, Verleger
 Philipp Andreas Nemnich (1764–1822),  deutscher Lexikograf, Publizist und Jurist